JLD est un sigle pouvant signifier :
 Juge des libertés et de la détention, un magistrat français.

JLD sont les initiales de :
 Jean-Luc Delarue (1964-2012), un animateur et producteur de télévision et de radio ;
 Jean-Luc Dehaene (1940-2014), un homme politique belge ;
 Jean-Louis David (1934-2019), un coiffeur et entrepreneur français.

Sigle de 3 caractères